FC Rosengård (1970-2007: Malmö FF Dam; 2007-2013: LdB FC Malmö) is de vrouwenafdeling van FC Rosengård 1917, een voetbalclub gevestigd in het gelijknamige stadsdeel van Malmö, Zweden.

Op 7 september 1970 werd de vrouwenafdeling van Malmö FF opgericht. Als Malmö FF Dam (Dam = dames) kwam het vanaf de oprichting in 1988 tot en met 2006 negentien seizoenen uit in de Damallsvenskan (de hoogste divisie in het vrouwenvoetbal) en eindigde (behalve in 2006 toen het 4e werd) alle seizoenen in de top-3. Het team werd vijf maal landskampioen (1986, 1990, 1991, 1993, 1994).  In 1990 en 1997 werd de Svenska Cupen (bekertoernooi) veroverd. In het seizoen 2003/04 nam het deel aan de UEFA Women's Cup als plaatsvervanger van landskampioen Umeå IK dat als titelverdediger aan het toernooi deelnam.

In april 2007 werd de licentie voor de Damallsvenskan verkocht aan het cosmeticabedrijf 'Hardford AB' dat het team onder de naam LdB FC Malmö (Lait de Beauté Football Club Malmö) en met nieuw tenue en logo liet spelen. Dit werd gedaan vanwege een dreigend faillissement nadat verscheidene sponsoren zich terugtrokken uit de club. In deze periode werd de club landskampioen in 2010, 2011, 2013. In de seizoenen 2011/12 en  2012/13 nam het deel aan de UEFA Women's Champions League.

In 2013 werd dat team ondergebracht bij de club FC Rosengård 1917 (de toevoeging 1917 wordt vanaf de aansluiting van LdB FC Malmö gehanteerd voor de mannen afdeling) waarvan het eerste mannenteam uitkomt in de Division 2 (2014). Als gevolg van het laatste kampioenschap van LdB FC Malmö in 2013 neemt het club deel aan de Women's Champions League in het seizoen 2014/15.

Erelijst

Competitieresultaten

In Europa 
Legenda: R = ronde, KF = kwartfinale, HF = halve finale
 N.B. Wedstrijden met * gemerkt werden als eerste gespeeld.

Bekende (ex-)speelsters 

Rosengård
Rosengård